Токотриено́лы относятся к жирорастворимым витаминам группы Е. Натуральный витамин Е (является незаменимым веществом для организма) состоит из четырёх изомеров токоферола и четырёх изомеров токотриенола, а именно альфа (α), бета (β), гамма (γ) и дельта (δ). Разница между токоферолом и токотриенолом находится в ненасыщенных боковых цепях с тремя двойными связями в хвосте фарнезил изопреноида.

О токотриенолах 
На протяжении последних 30 лет, очень мало исследований витамина Е были сосредоточены на токотриенолах, хотя они составляют половину всей группы витамина Е.
В последние годы ведутся активные исследования именно этой группы, и они (исследования) уже приобрели широкую известность благодаря большому потенциалу для здоровья человека. Токотриенолы не только структурно отличаются от токоферолов, но и обладают важными биологическими функциями, которых нет у изомеров токоферолов.

Токотриенолы присутствуют лишь в некоторых растительных источниках. В небольшом количестве токотриенолы содержатся в растениях, в основном концентрируясь в зернах таких культур как рис, ячмень, рожь, в зародышах пшеницы. В отличие от токоферолов, которые содержатся во многих растительных маслах, токотриенолы встречаются только в некоторых, таких как пальмовое масло и масло рисовых отрубей (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Содержание витамина Е в некоторых маслах, мг/100г продукта

Токотриенолы обладают уникальной биологической активностью, не свойственной токоферолам. Токотриенолы имеют двойную связь, отличающую их от токоферолов, и это обуславливает существенное различие в биологической активности этих изомеров.

Токотриенол — сильный антиоксидант 
Благодаря наличию двойной связи токотриенолы значительно эффективнее проникают в слои, состоящие из насыщенных жиров. Это означает, что токотриенолы способны крепиться к внутренней стенке клеточной мембраны, что повышает их эффективность. Согласно исследованиям α-токотриенол в 40—60 раз эффективнее α-токоферола в предотвращении перокисления липидов. Благодаря таким мощным антиокислительным свойствам, токотриенол становится эффективным антиоксидантом, защищающим организм от свободных радикалов, которые образуются в ходе окислительных процессов.

Наука о токотриенолах 
Исследования, проводимые во всём мире, выявляют многие полезные свойства токотриенолов из пальмового масла. Ещё 30 лет назад токотриенолам не уделяли должного внимания, да и в последнее время научное сообщество не проявляло большой интерес к их исследованию. Только за последние 5 лет было опубликовано не меньше десятка работ об этой наименее исследованной форме витамина «Е», который может существовать в четырёх разный формах или изомерах. Самыми изученными изомерами витамина «Е» является группа токоферолов, которая состоит из альфа, бета, дельта и гамма изомеров. Первоначальные исследования токотриенолов, которые также входят в альфа бета дельта и гамма изомеры сразу обратили на себя внимание, поскольку они способны понижать уровень холестерина в крови.

В начале 1990-х учёные задались целью выяснить, как можно использовать токотриенолы в борьбе с раком. Токотриенолы — это натуральные компоненты, которые содержатся в рисовых отрубях, кокосовом масле, масле какао, ячмене, зародышах пшеницы и пальмовом масле.

В природе токотриенолы встречаются в небольших количествах. Витамин «Е», который содержится в пальмовом масле, содержит 75 % токотриенолов — альфа, дельта и гамма (доминирующая форма), причём альфа токотриенол — 25 %. Учитывая такое изобилие токотриенолов, пальмовое масло по праву можно считать самым подходящим сырьём для получения токотриенолов. За последние четыре года резко возросло количество исследований токотриенолов, а число статей и публикаций экспертов увеличилось в два раза (с 2008 года).

Первый в мире научный труд, посвящённый исследованию токотриенолов: «Tocotrienols: Vitamin E Beyond Tocopherols» был опубликован в 2008 году, а второй выпуск этого исследования только в Мае 2012 года. Другими словами, масштаб исследования токотриенолов все ещё незначителен и составляет лишь 1 % всех исследований витамина Е.

Защита сердца 
Токотриенолы обладают многообещающими кардиопротекторными свойствами. Среди опубликованных исследований, множество указывает на способность пальмовых токотриенолов обращать вспять процессы, приводящие к закупориванию артерий, путём снижения количества отложений холестерина на стенках сонной артерии. Токотриенолы также помогают снизить «слипание» эндотелиальных молекул, снижая риск образования атеросклеротических бляшек. В дополнение, они снижают активность холестерина, ингибируя HMG-CoA редуктазу, которая регулирует его биосинтез.

Здоровая кожа 
Токотриенолы способны быстро впитываться и проникать через глубокие слои кожи. Было установлено, что токотриенолы могут накапливаться в роговом слое кожи с наибольшей концентрацией в верхних слоях. Токотриенолы, попадающие в организм с пищей или наносимые на поверхность кожи, способствуют её здоровью, снижая риск УФ-индуцированного рака, подобного меланоме, и риск других негативных процессов связанных со старением кожи под воздействием лучей света. Благодаря своим значительным антиоксидантным свойствам, токотриенолы в настоящее время широко используются во многих косметических и дерматологических средствах.

В борьбе с раком. Свойства подавления 
Токотриенолы проявляют такие противораковые свойства, которых нет ни у одного другого антиоксиданта. Они не только помогают предотвратить рак, но и способны блокировать рост раковых клеток, инициировать апоптоз — процесс, при котором раковые клетки самоуничтожаются. Интересно, что токотриенолы уничтожают только определённые раковые клетки, не задевая здоровые клетки. Эта способность отсутствует у токоферолов. Эффективность пальмовых токотриенолов в подавлении роста раковых клеток была широко изучена в различных случаях и на различных раковых клетках, таких как рак молочной железы, простаты и панкреатит.

Исследования показали, что токотриенолы способны подавлять рост химически индуцированных раковых клеток у грызунов. Другие исследования также подтвердили утверждение о том, что токотриенолы, особенно дельта и гамма, снижают количество раковых клеток при раке молочной железы у женщин, путём стимуляции процесса апоптоза (регулируемый процесс самоликвидации на клеточном уровне). Журнал «Journal of Biological Chemistry» (апрель, 2000) опубликовал результаты исследований Калифорнийского Университета Беркли, в ходе которых выявили, что токотриенолы, особенно альфа-токотриенол — это эффективное средство в борьбе с возрастными нейродегенеративными заболеваниями и определёнными видами рака, как например, рак молочной железы.

Токотриенол хорошо усваивается в организме человека. Недавние клинические исследования рака поджелудочной железы профессора Мокенге Малафа в институте H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute во Флориде, США показали, что у пациентов, принимавших в день до 3,2 мг, не наблюдалось никаких отрицательных побочных эффектов.

Врачи надеются, что токотриенолы станут эффективным средством в борьбе с раком без побочных эффектов и пагубного влияния на организм.

Токотриенол — это натуральный нейропротекторный витамин 
α-Токотриенол обладает самым мощным нейропротекторным свойством среди всех форм витамина Е. Он защищает нейроны на крайне низком уровне (в наномолярных концентрациях). При таких низких дозах токотриенол в состоянии достигнуть мозга и защитить его. Интересно отметить, что только α-токотриенол, но не α-токоферол, за счёт более сильных свойств антиоксиданта защищает нервные клетки от нейродегенеративных заболеваний.

Примечания 

Жирорастворимые витамины
Антиоксиданты
Фенолы
Косметические вещества
Витамины и витаминоподобные средства